Muttray ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Muttray (1843–1918), Baurat in Danzig 
 Georg Muttray (1894–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Johann August Muttray (1808–1872), preußischer Mediziner und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Maria Muttray (1887–1947), Grafikerin in Danzig  
 Wilhelm Muttray (1850–1922), Wasserbaudirektor in Preußen